Antonio Villella (1976) – fantino italiano
Chad Villella (1977) – attore, regista e scenografo statunitense
Davide Villella (1991) – ciclista su strada italiano
Edward Villella (1936) – ballerino e coreografo statunitense
Simona Villella (2005) – ginnasta italiana